Теком има више значења:

 Општина Теком (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Теком (Теком, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику